Miejscowości w USA:
 Kerrick – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine
Gminy w USA:
 Kerrick (ang. Kerrick Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine